Mariner (Mercury), een van de modellen van het Amerikaanse automerk Mercury
 Mariner (schip, 1962)
 Marinerprogramma, een Amerikaans onbemand ruimtevaartprogramma
 Mariner of the Seas (schip, 2003) (2003), een cruiseschip
 Julio Mariner (1978–2004), een renpaard
 Paul Mariner (1953–2021), een voormalig Iers voetballer